Kuczerienko (ros. Кучеренко / Kuczierienko) – rosyjskie nazwisko ukraińskiego pochodzenia.

Osoby o nazwisku Kuczerienko:
 Mykoła Kuczerenko – radziecki inżynier-konstruktor
 Olga Kuczerienko – rosyjska lekkoatletka

Zobacz też 
 Kuczerenko